31-й сезон Прем'єр-ліги Шрі-Ланки тривав із 26 липня 2014 року по 31 січня 2015 року. Усього брало участь 22 команд. Усі змагання проходили в одне коло. Уперше чемпіоном став «Солід».

Учасники

Турнірна таблиця

Група A

Джерела 
 
 

Сезони Прем'єр-ліги Шрі-Ланки